Il doppio  dell'AEGON Championships 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2012.

I detentori del titolo erano Bob e Mike Bryan ma sono stati sconfitti in finale da Maks Mirny e Daniel Nestor per 6-3, 6-4.

Teste di serie 
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

  Maks Mirny /  Daniel Nestor (campioni)
  Bob Bryan /  Mike Bryan (finale)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (secondo turno)
  Robert Lindstedt /  Horia Tecău (secondo turno)

  Mahesh Bhupathi /  Rohan Bopanna (quarti di finale)
  Colin Fleming /  Ross Hutchins (quarti di finale)
  Janko Tipsarević /  Nenad Zimonjić (semifinale)
  Eric Butorac /  Paul Hanley (semifinale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

AEGON Championships 2012
ATP World Tour 2012